è un videogioco arcade del 1981 sviluppato da Sun Electronics. Il videogioco è stato distribuito negli Stati Uniti d'America da Centuri. Del titolo è stata realizzata una conversione per Arcadia 2001, oltre ad essere pubblicato da Hamster Corporation per Nintendo Switch e PlayStation all'interno della serie Arcade Archives.

Trama 
Diversi automobilisti combattono a vicenda in un labirinto per ottenere dei sacchi di denaro, evitando i pericoli.

Modalità di gioco 
Il gioco presenta una via di mezzo tra un simulatore di guida e un videogioco d'azione, appartenendo al sottogenere detto "vehicular combat". Il giocatore controlla una macchina che deve esplorare un labirinto diviso in sedici camere. Lui o lei deve ottenere tutti i sacchi di denaro presenti nel labirinto, evitando le auto di fronte e cercando di non rimanere senza carburante. Ogni volta che il giocatore esce da una camera viene mostrata una mappa indicante la posizione delle auto avversarie e dei sacchi di denaro. Ci sono anche le bandiere che se toccate faranno schiantare le auto vicine, facendo così guadagnare qualche secondo al giocatore, oltre che molti punti bonus.

Remake 

Una nuova e migliorata versione del gioco, intitolata Route-16 Turbo, venne distribuita il 4 ottobre 1985 per Famicom, sviluppata da Sunsoft.

Note

Collegamenti esterni